The Daily Telegraph, een Britse krant, onderdeel van de Telegraph Media Group
 The Sunday Telegraph, een Britse zondagskrant; zie The Daily Telegraph, beide onderdeel van de Telegraph Media Group
 The Telegraph, een website (telegraph.co.uk) van de Britse kranten The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph samen; zie The Daily Telegraph
 The Telegraph (Kolkata), dagblad in India
 Col du Télégraphe, een bergpas in de Franse Alpen
 Telegraph (album), een album van Drake Bell
 Telegraph (single), een single van Orchestral Manoeuvres in the Dark

Zie ook 
 Telegraaf (doorverwijspagina)